Hinojosa del Valle kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Hinojosa del Valle (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Hinojosa del Valle (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar